Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (1928-1935)
 Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (1993-1997)